L'Heure du loup, un film suédois du réalisateur Ingmar Bergman sorti en 1968. Titre original : Vargtimmen.
L'Heure du loup, un roman fantastique écrit par Robert McCammon, publié en 1989. Titre original : The Wolf's Hour.
L'Heure du loup, un récit initiatique écrit par Pascal Amel en 1991.